Michael Schreiber (ur. 30 marca 1978) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, drużynowy mistrz świata juniorów z 1995.

2 marca 1995 w Gällivare zdobył tytuł mistrza świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Mathiasem Witterem, Michaelem Uhrmannem i Alexandrem Herrem. Na 90-metrowym obiekcie Schreiber skoczył 86,5 i 89 metrów. Za skoki uzyskał notę 221 punktów.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął w sezonie 1996/1997, kiedy był 77. z dorobkiem 131 punktów.

W 1997 zdobył brązowy medal mistrzostw Niemiec w drużynie.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978